Nederlandse volleybalploeg (mannen)
 Nederlandse volleybalploeg (vrouwen)